Gifted může být:
 Gifted (film, 1993) – britský televizní film režiséra Douglase Mackinnona z roku 1993
 The Gifted (film) – americký film režisérky Audrey King Lewis z roku 1993
 Velký dar (v originále Gifted) – americký film režiséra Marca Webba z roku 2017
 X-Men: Nová generace (v originále The Gifted) – americký televizní seriál z let 2017–2019
 The Gifted (thajský seriál) – thajský televizní seriál z roku 2018
 The Gifted (album) – album amerického rappera Walea z roku 2013